Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Wally Masur che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Brad Pearce 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

Assente
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (semifinali)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (Campioni)
 Kelly Jones /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Kelly Evernden /  Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Alex Antonitsch /  Andrew Castle (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1990